Le Chemin de fer de la baie d'Hudson (, en anglais) se réfère à deux sociétés distinctes avec le même nom: 

 Chemin de fer de la Baie d'Hudson (1910) ( (1910), en anglais) organisée en 1910 pour construire une ligne de chemin de fer jusqu'à la rive de la baie d'Hudson ;
 Chemin de fer de la Baie d'Hudson (1997) ( (1997), en anglais), un chemin de fer secondaire organisé en 1997 pour exploiter une ligne de chemin de fer cédée par le CN.